El Callao – città dello Stato di Bolívar (Venezuela)
Municipio El Callao, municipio dello Stato Bolívar

Pagine correlate 
Callao